

Догађаји

Рођења

Смрти

Дани сећања

840-е пне.